a kolozsvári Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem korábbi neve
 a mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar korábbi neve